Фуяра () — традиционный словацкий деревянный духовой инструмент, продольная флейта с тремя отверстиями.

Имеет большой размер (от полутора метров). Фуяра возникла как пастушеский инструмент и обычно используется сольно. Входит в списки шедевров устного и нематериального культурного наследия и нематериального культурного наследия человечества.

См. также 
 Калюка
 Курай
 Флуер

Литература 
 

Флейта
Обертоновые флейты
Музыка Словакии
Шедевры устного и нематериального наследия человечества